«Звёздный разум» — российский фантастический фильм компании KD Studios и режиссёра Алекса Гурьева. В главной роли: Егор Корешков. Выход в широкий прокат в России состоялся 6 января 2022 года.

Сюжет 
В недалёком будущем неизвестный вирус уничтожает земные растения, что в считанные годы приведёт к катастрофическому падению уровня кислорода в атмосфере и гибели человечества. Основной план выживания — переселение людей на недавно открытую планету в звёздной системе Тесс. Для терраформирования этой планеты снаряжена космическая экспедиция, которую возглавляет доктор Стивен Росс (Егор Корешков) — ведущий эксперт по двум загадочным артефактам, созданным неведомой цивилизацией более четырёх миллиардов лет назад и случайно обнаруженным в одной из земных пещер. Первый артефакт — двигатель для прыжков в гиперпространстве, делающий возможным перелёт на сотни световых лет к Тесс. Второй артефакт — сфера, производящая живую материю и при определённых настройках позволяющая воссоздать земную экосистему на другой планете — предположительно именно благодаря ей появилась жизнь на самой Земле. Исследование артефактов не завершено, но уже удалось создать их копии и оборудовать ими звездолёт экспедиции. После гиперпрыжка копии артефактов начинают раскрывать свои секреты, что ставит миссию на грань провала. Преодолевая разногласия внутри команды и противодействие чужеродного разума, члены экспедиции пытаются выжить и исполнить свой долг по спасению человечества.

Актёры и роли

Трейлер фильма 
Финальный трейлер

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы России 2021 года
Научно-фантастические фильмы-триллеры России
Фантастические фильмы о космосе
Фильмы на русском языке